Overdose – singel Tomcrafta
 Overdose – minialbum zespołu EXO
 Overdose – singel zespołu EXO
 Overdose – singel Ciary